Bund (terme alemany equivalent a federació o unió) pot referir-se a:

Geografia 
 Bund, la zona del dic de la ciutat de Xangai, majoritàriament coneguda com Waitan.

Política 
 Bundisme, moviment polític socialdemòcrata i jueu.
 Unió General de Treballadors Jueus de Lituània, Polònia i Rússia, partit polític jueu conegut generalment com Bund;
 Unió General de Treballadors Jueus a Polònia, formació hereva de l'anterior.
 Unió General de Treballadors Jueus a Rússia, formació hereva de l'anterior.
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, ONG ecologista alemanya.

Economia 
 Bund, forma curta de Bundesanleihe, bo del Tresor de la República Federal d'Alemanya.